Cagliari megye (olasz nyelven provincia di Cagliari, szárd nyelven provìncia de Casteddu)  Szardínia régió egyik megyéje. Északon Nuoro megyével, Oristano megyével,  és Ogliastra megyével,  keleten és délen a Földközi-tengerrel, és  nyugaton Carbonia-Iglesias megyével, és Medio Campidano megyével határos. Szèkhelye Cagliari.

Községei

Közlekedés

Vasút 
A megyén három vasútvonal halad át:  
 Cagliari-Golfo Aranci Marittima
 Decimomannu-Iglesias
 Ferrovia Cagliari-Isili

Közút

Autópályák 
A megyének nincs autópálya-összeköttetése.

Repülőterek, kikötők 

A megye reptere  a cagliari repülőtér. Legfontosabb  kikötője a Cagliari kikötő, ahonnan rendszeresen indulnak kompok Civitavecchiába, Palermóba és Nápolyba.

Jegyzetek

Fordítás 
 

Szardínia megyéi